Trouble (с английского — «ошибка», «проблема»):

Группы
 Trouble (группа) — американская дум-метал-группа

Музыкальные альбомы
 Trouble (альбом Whitesnake) (1977)
 Trouble (альбом Эйкона) (2004)
 Trouble (альбом Наталии Киллс) (2013)
 Trouble (альбом Ken Hensley & Live Fire) (2013)
 Trouble — второй студийный альбом британской певицы Наталии Киллс.
 Trouble — первый японский альбом южнокорейской гёрл-группы EXID (2019)

Песни
 песня Элвиса Пресли
 песня Кэта Стивенса
 Trouble (песня Coldplay) (2000)
 песня Cypress Hill (2001)
 Trouble (песня Pink)
 песня Natalia Kills
 I Knew You Were Trouble — песня Тейлор Свифт (2013)
 песня Бритни Спирс